Aousserd (provincie), een provincie in de Westelijke Sahara
 Aousserd (plaats), de hoofdplaats van de bovengenoemde provincie